Jean-Louis Masson peut désigner :
Jean-Louis Masson (1954-), homme politique français, maire de La Garde (Var), ancien député de la  du Var ;
Jean-Louis Masson (1947-), homme politique français, sénateur et conseiller départemental de la Moselle.

Homonymie de personnes